Иван Павлович Галицкий (9 февраля 1897 года, д. Зимницы, Куйбышевский район, Калужская область — 8 марта 1987 года, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск (с 1945 по 1957 год — генерал-полковник инженерных войск), Герой Советского Союза, , . Участник Великой Отечественной войны.

Начальная биография 
Родился 9 февраля 1897 года в деревне Зимницы (Куйбышевский район, Калужская область) в семье рабочего.

В 1900 году семья обосновалась в поселке Бытошь, где Иван поступил в среднюю школу. Затем учился в высшем начальном училище, работал на стекольном заводе в Бытоши, машиностроительном заводе в Бежице. Отсюда в мае 1916 года был призван в армию.

Военная служба

Гражданская война в России 
В 1918 году был призван в РККА, в рядах которой принимал участие в гражданской войне на должностях помощника командира взвода Обоянского запасного полка, исполняющего должность командира сапёрной роты, командира взвода и командир инженерного парка. В 1919 году окончил 2-е Екатеринославские инженерные курсы.

С 1921 года командовал отделением санитарной роты на Западном фронте, затем — санитарной ротой.

Межвоенный период 
В ноябре 1922 года был назначен на должность помощника командира санитарного батальона 5-го стрелкового корпуса, в апреле 1924 года — на должность дивизионного инженера 5-й стрелковой дивизии, а в апреле 1925 года — на должность помощника корпусного инженера 16-го стрелкового корпуса. С 1929 года вновь служил дивизионным инженером.

В 1926 году окончил Ленинградские курсы усовершенствования командного состава инженерных войск, в 1931 году — курсы при военно-технической академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского.

С декабря 1932 года служил начальником Научно-испытательного инженерно-технического полигона Военно-инженерного управления РККА, с марта 1935 года — помощником начальника отдела инженерных войск Московского военного округа по боевой подготовке. В апреле 1938 года был назначен на должность начальника отдела инженерных войск Московского военного округа.

Вторая мировая война 
В 1939 году принимал участие в походе в Западную Украину и Западную Белоруссию.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 945 от 4 июня 1940 года Галицкому было присвоено воинское звание генерал-майор инженерных войск.

В 1940 году вступил в ВКП(б).

С июля 1940 года служил заместителем начальника Главного военно-инженерного управления Красной Армии, а с марта по начало июля 1941 года исполнял обязанности начальника ГВИУ.

Великая Отечественная война 
В боях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года.

Во время Великой Отечественной войны занимал должности заместителя начальника Главного военно-инженерного управления (до ноября 1941 года) и начальника штаба инженерных войск Красной Армии (с ноября 1941 по апрель 1942 года), одновременно — начальник оперативно-инженерной группы на Западном фронте (ноябрь — декабрь 1941 года), в Приморской армии Южного фронта (с декабря 1941 по январь 1942 года) и на Крымском фронте (январь — апрель 1942 года); заместитель командующего — начальник инженерных войск Западного (апрель 1942 года — февраль 1944 года) и 1-го Украинского (с февраля 1944 года и до конца войны) фронтов.

С началом контрнаступления под Москвой оперативная группа под руководством генерал-майора инженерных войск Галицкого была направлена в Севастополь. В воинский поезд было погружено 20 тысяч противотанковых и 25 тысяч противопехотных мин, 200 тонн взрывчатки. Всё это было перегружено в Новороссийске на крейсер и 1 января 1942 года прибыло в Севастополь.

В январе 1942 года оперативная группа инженерных заграждений сводного отряда ОМСБОН НКВД СССР под командованием майора ГБ М. Н. Шперова во главе с начальником штаба инженерных войск Красной Армии генерал-майором инженерных войск Галицким оказала Севастополю большую помощь в возведении инженерных сооружений.

Галицкий, Хренов и их помощники готовили план инженерно-заградительных мероприятий второй и третьей очереди, предусматривающий создание минных полей на танкоопасных направлениях и прикрытие противопехотными препятствиями переднего края. Планировалось также поставить взрывные заграждения на Инкерманских высотах и у Сапун-горы. Имеющихся запасов боеприпасов не хватало, и реализация плана требовала постоянных доставок всего необходимого или же организации местного производства.

Постановлением СНК СССР от 14 февраля 1943 года № 176 генерал-майору инженерных войск Галицкому присвоено воинское звание генерал-лейтенант инженерных войск.

Группа под руководством Галицкого раньше, чем было запланировано, была передислоцирована из Севастополя на Керченский полуостров для укрепления Ак-Монайских позиций.

В середине февраля 1944 года Галицкому пришло письмо от отца, в котором сообщалось, что перед отступлением гитлеровцы расстреляли его мать, Александру Петровну, и старшую сестру Марию Павловну за связь с партизанами и принадлежность к семье генерала.

На Сандомирском плацдарме под руководством Галицкого было отрыто полторы тысячи километров траншей и ходов сообщения; построено 1160 командных и наблюдательных пунктов; сделано 11 тысяч артиллерийских и миномётных позиций, 10 тысяч землянок и разного рода укрытий для войск; проложено заново и приведено в порядок более двух тысяч километров автомобильных дорог. Так же инженерные войска навели через Вислу 13 мостов и организовали три паромные переправы большой грузоподъёмности.

Начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта Галицкий умело руководил инженерными войсками фронта в Берлинской и Пражской операциях.

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 апреля 1945 года № 813 генерал-лейтенанту инженерных войск Галицкому присвоено воинское звание генерал-полковник инженерных войск.

Указом № 6570 Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за умелое руководство инженерными войсками и проявленные при этом личное мужество и героизм генерал-полковнику инженерных войск Галицкому было присвоено звание Герой Советского Союза.

Послевоенная карьера 

По окончании войны служил на ряде должностей в войсках, а с 1951 года — начальником Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. Кандидат военных наук, доцент.

Во второй половине 1950-х годов, во время нахождения на должности министра обороны СССР Г. К. Жукова, военная прокуратура расследовала дело начальника инженерных войск Московского военного округа бригадного инженера С. Асланова, который в 1938 году был арестован, судим и расстрелян. Его жена была сослана, дети были определены в детский дом. Во время проверки дела в 1957 году было выяснено, что единственным основанием для ареста явился донос майора Ивана Павловича Галицкого, который потом занял должность Асланова.

Галицкий отрицал свою причастность к данному уголовному делу, но его позиция была сильно расшатана после того, как в архивах был найден сохранившийся донос Галицкого. После того, как Жуков был проинформирован об этом уголовном деле, Галицкий по приказу Жукова был отстранён от должности начальника Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. По представлению министерства обороны СССР постановлением Совета Министров СССР № 784—366 от 4 июля 1957 года Галицкий лишён воинского звания генерал-полковник инженерных войск.

После отставки Жукова с должности министра обороны СССР Галицкий обратился к главному военному прокурору А. Г. Горному и прокурору генерал-лейтенанту юстиции Б. А. Викторову, который руководил группой по пересмотру дел Главной Военной прокуратурой.

Вскоре было издано другое постановление без публикации, в котором говорилось, что Галицкий понижается в звании до генерал-лейтенанта инженерных войск и увольняется в запас. Членство в партии Галицкий сохранил.

С 1957 года генерал-лейтенант инженерных войск Галицкий находился в запасе. Жил в Москве, где и умер 8 марта 1987 года. Похоронен на Кунцевском кладбище (участок 9-2).

Награды 
 Герой Советского Союза
 Два ордена Ленина
 Четыре ордена Красного Знамени
 Орден Суворова I степени
 Орден Суворова II степени
 Орден Кутузова I степени (25.08.1944)
 Орден Отечественной войны I степени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
Иностранные награды:

Труды 
 Переправочное дело. — .: Воениздат, 1934.
 . — М.: Воениздат, 1983.
 Из опыта оперативной маскировки при подготовке наступления фронта // Военно-исторический журнал. — 1966. — № 5. — С. 40—48.
 Инженерное оборудование переправ и исходных рубежей // Военно-исторический журнал. — 1977. — № 6. — С. 53—58.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Память народа

Похороненные на Кунцевском кладбище
Члены ВКП(б)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Военачальники Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Кандидаты военных наук